John Dowd ist der Name folgender Personen:

* John Dowd (Politiker) (John Robert Arthur Dowd; * 1940), australischer Politiker
 John Dowd (Rennfahrer) (* 1965), US-amerikanischer Motocrossfahrer 
 John H. Dowd (1922–2004), US-amerikanischer Werbemanager 
 John M. Dowd (* 1941), US-amerikanischer Rechtsanwalt